Gavignano est une commune française, située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse
 Gavignano est une commune italienne de la province de Rome